Mednarodni botanični kongres (, kratica IBC) je kongres botanikov iz celega sveta iz raznovrstnih področij. Njegova vloga je med drugim posodabljanje Mednarodnega kodeksa botanične nomenklature, ki določa pravila formalne botanične nomenklature.

Viri

Zunanje povezave
International Association of Botanical and Mycological Societies  (IABMS)
IBC Vienna 2005 

Botanika
Biološke organizacije